Ponga ist eine Gemeinde in der autonomen Region Asturien im Norden Spaniens. Im Norden begrenzt von Piloña und Parres, im Süden von León, im Westen von Piloña und Caso im Osten von Amieva.Die im Gerichtsbezirk von Cangas de Onís liegende Gemeinde mit San Juan de Beleño als Sitz der Gemeindeverwaltung verfügt über eine Fläche von 205,98 km² mit dem Peña Ten (2.142 m) als höchste Erhebung.

Geschichte 
Durch Archäologische Funde ist eine Besiedlung bereits in der Bronzezeit nachgewiesen. Auch Keltische Stämme haben ihre Spuren hinterlassen wie in den Namen der Parroquias:
 San Juan de Beleño Belenus (Keltischer Gott des Lichtes) und in
 Taranes Taranis der Donnergott
erhalten blieb.

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde 
Quelle:  – grafische Aufarbeitung für Wikipedia

Wirtschaft

Politik

Sehenswürdigkeiten 
 Iglesia de Santa María in Taranes (1779).
 Iglesia de Santa María in Viego.
 Iglesia de San Juan in Beleño (17. Jahrhundert).
 Ermitas (Einsiedelei) in Ventaniella und Arcenorio.
 Torre de Cazo.
 El Palacio in Sobrefoz.

Feste 

 1. Januar: Fiesta del Aguinaldo in Guirria und San Juan de Beleño (Musikfest mit uralten spanischen Liedern, Instrumenten und Trachten)
 Karnevalsamstag: Aguinaldo in Sellaño (Musikfest)
 13. Mai: Wettbewerb der Käsereien von Beyos, Ponga und Beyos
 um den 15. Mai: Fest des San Isidro in San Juan de Beleño
 1. Juli: Fest des San Pedro in Sobrefoz
 16. Julio: Ntra Sra del Carmen (Schutzpatronin der Fischer) und San Juan in Beleño
 31. Juli: Fest des San Ignacio de los Beyos in Carangas
 4., 5. und 6. August: Ntra Sra de la nieves in Cazo und Sellaño
 9. August: San Justo in Cadenava
 10. und 11. August: Fest des San Lorenzo in Abiegos
 15. und 16. August: Nra Sra. en Taranes in Viego

Parroquias 

Die Gemeinde ist in 9 Parroquias unterteilt:

Quellen 

 Bevölkerungszahlen siehe 
 Postleitzahlen siehe Codigos postales de España Buscador
 Koordinaten und Höhenangaben siehe Google Earth

Weblinks 

 Ponga auf den Webseiten der Asturischen Föderation (spanisch)
 Sobrefoz
 Nationalpark Ponga in Peloño
 Peloño

Ort in Asturien